Tiempo a trompicones es el episodio 46 (décimo cuarto de la tercera temporada) de la serie de televisión de dibujos animados estadounidense Futurama.

Sinopsis 
Todo comienza en un día común en el Parque central, hasta que los representantes de los jugadores de básquet, los Harlem Globetrotters, deciden ir a la Nueva Nueva York, retando al Profesor Hubert Farnsworth a un partido de básquet, el Profesor acepta. Para jugar contra los Globetrotters, necesita un equipo de mutantes atómicos, que en realidad son unos bebés. Para convertirlos necesita cronotones. Para ello manda a Leela, Fry y Bender a buscarlos.
Cuando regresan, el Profesor les da a los bebés los cronotones y se convierten en mutantes atómicos listos para el desafío de los Globertrotters, mientras Fry trata de invitarla a cenar a Leela pero ella lo rechaza varias veces.

Durante el desarrollo del partido, los mutantes ganan 86-76, pero cuando comienza el segundo tiempo salta el tiempo y unos de los mutantes mata a Arachneon. Fry entra en reemplazo de Arachneon y salta otra vez el tiempo y el equipo pierde de los mutantes 246-86, y Leela más que antes empieza a rechazar a Fry por su error.
El Profesor Farnsworth y el líder de los Harlem tratan de entender qué está pasando, y llegan a la conclusión de que el universo se destruye prematuramente debido al movimiento de los cronotones.

Con la ayuda del líder del Globetrotters, "Bubblegum" Tate, Farnsworth construye una bomba de gravedad. Con la bomba, se preponen colocar las estrellas alrededor de la nebulosa donde estaban los cronotones. Luego de situaciones graciosas de saltos del tiempo, los mismos ayudaron a Planet Express a cumplir su misión. Una vez que movieron varias estrellas, Fry comienza a tratar de conquistar a Leela otra vez, pero el tiempo salta otra vez a la boda de Fry y Leela, y rápidamente a su divorcio. Esto lleva a Fry preguntarse lo que él hizo para conquistarla. Mientras tanto, los saltos del tiempo están siguiendo peor.

Con la ayuda de los otros Globetrotters (las mentes científicas más grandes del universo) se idea un nuevo plan. El equipo de Planet Express utilizará uno de dispositivos del profesor Farnsworth para hacer una implosión, creando un calabozo que prevenga el lanzamiento adicional de cronotones. Como el equipo consigue en la posición, Fry lee una constelación de estrellas que explican cómo conquistó a Leela; él utilizó al parecer la bomba de la gravedad para mover las estrellas en un mensaje del amor para Leela durante un salto del tiempo, y eso era al parecer lo que gana en su corazón. Sin embargo, estas estrellas están también cerca de la nebulosa que va a hacer la implosión, empieza la cuenta regresiva y explota la nebulosa y la carta de amor. Fry le pregunta a Bender y a Leela si vieron algo más que la explosión y los dos dijeron que no y luego preguntan por qué formuló la pregunta y él les dice: Por nada. Así terminan los saltos del tiempo.

Mientras, Bender, desea con toda su alma ser un Globetrotter pero cuando ellos se van, este, queda muy triste y deprimido por su ausencia.

Episodios de Futurama
Episodios de televisión de 2001